XII Wyścig Pokoju – odbył się na trasie Berlin – Praga – Warszawa w dniach 2-16 maja 1959 roku. Do 13-etapowego wyścigu, którego trasa wynosiła 2057 km, wystartowało 108 zawodników z 18 drużyn.

Lista startowa

Wyniki

I etap, (2 maja 1959), dookoła Berlina (119 km)

II etap, (3 maja 1959), Berlin – Magdeburg (170 km)

III etap, (4 maja 1959), Magdeburg – Lipsk (150 km)

IV etap, część A, (5 maja 1959), Lipsk – Halle (40 km), jazda indywidualna na czas

IV etap, część B, (5 maja 1959), Halle – Karl-Marx-Stadt (143 km)

V etap, (7 maja 1959), Karl-Marx-Stadt – Karlowe Wary (137 km)

VI etap, (8 maja 1959), Karlowe Wary – Praga (175 km)

VII etap, (9 maja 1959), Praga – Brno (225 km)

VIII etap, (10 maja 1959), Brno – Gottwaldov (137 km)

IX etap, (12 maja 1959), Gottwaldov – Ostrawa (136 km)

X etap, (13 maja 1959), Ostrawa – Kraków (190 km)

XI etap, (14 maja 1959), Kraków – Katowice (132 km)

XII etap, część A, (15 maja 1959), Siewierz – Częstochowa (44 km), jazda indywidualna na czas

XII etap, część B (15 maja 1959), Częstochowa – Łódź (127 km)

XIII etap, (16 maja 1959), Łódź – Warszawa (132 km)

Klasyfikacja indywidualna 
Koszulka żółta

Klasyfikacja drużynowa 
Koszulka błękitna.
Na wynik składa się rzeczywista suma czasów – bez bonifikat – trzech pierwszych zawodników drużyny na każdym etapie.

Klasyfikacje dodatkowe

Górska 
Brak koszulki.
O kolejności decyduje suma punktów zgromadzonych na górskich premiach pierwszej i drugiej kategorii.

Najaktywniejszych 
Brak koszulki.
Nieoficjalna klasyfikacja o Puchar Trybuny Ludu i Sztandaru Młodych
O kolejności decyduje suma punktów zgromadzonych na lotnych i górskich premiach.

Przypisy

Bibliografia 
Tuszyński, B., Wyścig Pokoju 1948-1988, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1989, s. 170-175.

Linki zewnętrzne 
Serwis poświęcony Wyścigowi Pokoju 

Wyścig Pokoju
1959 w polskim sporcie
1959 w Europie